Ałrosa (linia lotnicza) – rosyjska linia lotnicza
 Alrosa (przedsiębiorstwo) – rosyjskie przedsiębiorstwo działające w branży wydobywczej